Il grande sogno – raccolta di racconti di Sam Shepard
Il grande sogno – album del 1984 di Roberto Vecchioni
Il grande sogno – film del 2009 di Michele Placido